Ehrt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ehrt (1902–1975), deutscher Soziologe
 Barbara Ehrt (* 1953), deutsche Schriftstellerin.
 Johann Karl Gottlieb Ehrt (1837–1871), deutscher Lehrer und Autor
 Rainer Ehrt (* 1960), deutscher Maler, Grafiker, Illustrator und Cartoonist
 Wilhelm Ehrt (1925–2019), deutscher Skilangläufer